Фолиранти је појам који може да се односи на: 

Фолиранти (роман), роман Мома Капора.
Фолиранти (ТВ серија), хумористичка ТВ серија која се приказивала на програму НС Плус.